Slovo Lamma se vztahuje k více tématům:

 Lamma  –  sumersko-akadský démon
 Lamma Island  –  Hongkongský ostrov

podobné

 Lama  –  zvíře